obręb ewidencyjny 
 obręb leśny

4 miejscowości w Polsce: 
 Obręb – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria 
 Obręb – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pokrzywnica 
 Obręb – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Mochowo 
 Obręb – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Lutocin